Robert White kan syfta på:

 Robert White (diplomat) (1926–2015), en amerikansk diplomat
 Robert White (handbollsspelare)
 Robert White (ishockeyspelare)
 Robert White (skulptör) (1921–2002), en amerikansk skulptör och illustratör